Lo Sports Réunis Colmar è una società polisportiva francese con sede nella città di Colmar. La sezione calcistica milita nel Championnat National, terza divisione del campionato francese di calcio.

Storia 
La sezione calcistica della polisportiva è stata fondata nel 1920, sulle ceneri dellAssociation Sportive de Colmar. Campione d'Alsazia nel 1931, nel 1937 ottiene la licenza professionistica; grazie anche al consistente aiuto economico del presidente-mecenate Joseph Lehmann, che tra il 1937 e il 1949 finanzierà la squadra, nel 1947-48 raggiunge le semifinali di Coppa di Francia (dove il Colmar esce sconfitto per 5-1 contro il Racing Club de Lens, sul neutro di Lione) e soprattutto la promozione in Division 1.

La permanenza nella massima serie dura solo una stagione; nonostante l'onorevole undicesimo posto finale, a causa di un triste episodio, ovvero la morte del presidente Lehmann, avvenuta il 17 maggio 1949, la squadra si ritrova senza il suo principale finanziatore e rinuncia alla licenza professionistica.

In tempi più recenti il Colmar attira nuovamente l'attenzione dei media, raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2005-2006, dopo aver eliminato nel turno precedente i monegaschi del Monaco, sconfiggendoli 1-0. La corsa si interrompe al cospetto del Rennes, che si impone 4-1.

Nel 2010 il Colmar che milita nel Championnat de France amateur, comunemente CFA, conquista la promozione in Championnat National stabilendo 105 lunghezze, appena un punto in meno del Besançon che arrivò a 106 punti.

Rosa delle stagioni precedenti
1948-1949

Palmarès

Competizioni nazionali

2009-2010

2021-2022 (girone F)

Competizioni regionali
Coppa d'Alsazia: 4
1948-1949, 1999-2000, 2000-2001, 2017-2018

Altri piazzamenti

Semifinalista: 1947-1948

Division 2: 
Secondo posto: 1947-1948

Voci correlate 
 Division 1 1948-1949

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Società polisportive francesi
Colmar
Sport a Colmar